Eolia puede referirse a:

Eolia o Eólida, antigua región del noroeste de Anatolia y algunas islas del Egeo.
Isla Eolia, una isla flotante mítica mencionada en la Odisea.
Eolia, una hija de Amitaón
Eolia (Misuri), una localidad estadounidense de Misuri.
Islas Eolias, un archipiélago italiano del mar Tirreno.
(396) Eolia, un asteriode.
El antiguo nombre del Parque estatal conmemorativo de Harkness.